Ливезени има више значења:

 Ливезени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ливезени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Ливезени (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији